Daniel Wallace ou Danny Wallace peut faire référence à :

 Daniel Wallace (1801–1859), membre du Congrès américain de Caroline du Sud
 Dan Wallace (né 1942), homme politique irlandais
 Daniel B. Wallace (né 1952), professeur d’études du Nouveau Testament au séminaire théologique de Dallas
 Daniel Wallace (né 1959), auteur américain du roman Big Fish
 Danny Wallace (né 1964), ancien footballeur international anglais
 Danny Wallace (né 1976), auteur de Join Me et  Yes Man , et présentateur de télévision
 Daniel Wallace (né 1993), nageur écossais
 Daniel Wallace, le demandeur dans Wallace c. International Business Machines Corp., un procès intenté en 2006 contre la licence publique générale GNU